Estación de Logroño puede referirse:

 Estación de Logroño, una estación de ferrocarril situada en la ciudad de Logroño en España;
 Estación de autobuses de Logroño, una estación de autobuses situada en la ciudad de Logroño en España.